Мурау () — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. Население составляет 2191 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 10,75 км². Официальный код — 61 411.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Бахер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Партия Bündnis Murau занимает 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.

Известные уроженцы 
 Ульрих фон Лихтенштейн

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии
Окружные центры Штирии